Schloss Falkenburg steht für
Schloss Falkenburg (Pommern), (Zamek w Złocieńcu) 
 Kapuzinerkloster Irdning in der Steiermark
Siehe auch:
 Schloss Falkenberg